Jamny kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jámy, ort, Vysočina, 
 Jamné, ort, Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar